Греко-арийская гипотеза (иногда именуется «греко-армяно-арийской») — гипотеза, согласно которой греческий, армянский и индоиранские языки являются кладой, то есть происходят из одного праязыка («греко-арийского»), из которого примерно в середине 3-го тысячелетия до н. э. выделились протогреческий и . Предположительно, наряду с ними из общего «предка» выделился и протоармянский язык, который по своим характеристикам находится между протогреческим и протоиндоиранским языками, поскольку некоторые особенности армянского языка характерны для индоиранских языков (изменение изоглоссы кентум-сатем), а другие — только для греческого (s > h). Греко-арийская гипотеза получила широкую поддержку среди сторонников гипотезы Гамкрелидзе — Иванова. Подтверждение гипотезы также было дано в 1979 году на основе анализа общих признаков флексий имён существительных в греческом языке и санскрите.

В сочетании с греко-армянской гипотезой армянский язык может быть назван «арийско-греко-армянским», возникшим в результате разделения протогреческого/фригийского и «армяно-арийского» (общего «предка» армянского и индоиранских языков).

В контексте курганной гипотезы гипотетический греко-арийский язык также именуется как «поздний ПИE» или «поздний индоевропейский», предполагая, что он сформировал группу диалектов, которая соответствует последней стадии языкового единства прародины индоевропейских языков в начале 3-го тысячелетия до н. э. Примерно в 2500 году до н. э. протогреческий и протоиндоиранский языки выделились из греко-арийского и начали продвигаться соответственно на запад и восток от понтийской степи.

Если греко-арийская гипотеза соответствует истине,  может выявить общее происхождение греческого языка и санскрита. При этом закон Грассмана отмечает более поздние определённые фонетические изменения, которые имеют место только в греческом языке, но не в санскрите, что предполагает, что они не могут происходить от общего греко-арийского предка. Скорее всего, это некоторая ареальная особенность, которая распространилась через ареал говорящих на греко-арийском после разделения протогреческого и протоиндоиранского языков, но до того, когда их ареалы территориально размежевались.

Греко-арийская гипотеза используется, в частности, в исследованиях сравнительной мифологии, например, Уэста (1999) и Уоткинса (2001).

См. также 
 Гипотеза Гамкрелидзе — Иванова
 Греко-армянская гипотеза

Примечания 

Индоевропейские языки
Праязыки
История армянского языка